

Алтайське — село, Шортандинський район, Акмолинська область

Алтайське — село, районний центр, Алтайський край
 Алтайське — село, Табунський район, Алтайський край